Tieftauchen steht für:

 verschiedene Disziplinen beim Apnoetauchen (Tauchen ohne Atemgerät)
 Tieftauchen (Gerätetauchen); das Unterschreiten einer bestimmten Wassertiefe beim Gerätetauchen
 einen schwimmerischen Einsatz beim Rettungsschwimmen
 definierte Prüfungsdisziplinen für verschiedene Schwimm- oder Tauchqualifikationen, siehe z. B.
 Deutscher Schwimmpass
 Rettungsschwimmabzeichen
 Schnorcheltauchabzeichen